wietlica (Athyrium) – rodzaj roślin
 wietlica (Rubiconia) – rodzaj pluskwiaków
 wietlica, wietlica obwiedziona (Rubiconia intermedia ) – gatunek pluskwiaka